Söderhamn (gemeente), een gemeente in Zweden
 Söderhamn (stad), de hoofdstad van deze gemeente